Eddystone kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Eddystone (kulle),

Australien 

 Eddystone, Tasmanien, ö,

Storbritannien 

 Eddystone, fyr, England, Cornwall,

USA 

 Eddystone (ort), Pennsylvania, Delaware County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar